Savage Garden – gruppo musicale australiano
 Savage Garden – album dei The 69 Eyes del 1995
 Savage Garden – album dei Savage Garden del 1997
Savage Garden – manhwa del 2008